Майа́ми-Дейд () — округ в штате Флорида, США. Административный центр округа — город Майами. По данным переписи за 2010 год число жителей округа составляло  человек. Майами-Дейд — крупнейший по населению округ во Флориде и седьмой в США. В округ входит 34 инкорпорированных города,

Округ был создан 18 января 1836 года на основании Земельного закона США. Он был назван в честь , до 1997 года назывался округ Дейд.

География 
Округ расположен в южной части штата. На востоке и юге омывается водами Атлантического океана. Средняя высота территории над уровнем моря составляет 1,8 м.
По данным Бюро переписи населения США округ Майами-Дейд имеет общую площадь в 6296 км², из которых 4916 км² занимает земля и 1380 км² — вода. Площадь водных ресурсов округа составляет 21,9 % от всей его площади.

Граничит с округами:
 Брауард (на севере),
 Коллиер (на северо-западе)
 Монро (на юге и западе).

Население 

В 2010 году на территории округа проживало  человек (из них 48,4 % мужчин и 51,6 % женщин), насчитывалось  домашних хозяйства и  семей. Расовый состав: белые — 73,8 %, афроамериканцы — 18,9 %, коренные американцы — 0,2 % и представители двух и более рас — 2,4 %.

Население округа по возрастному диапазону по данным переписи 2010 года распределилось следующим образом: 21,9 % — жители младше 18 лет, 4,2 % — между 18 и 21 годами, 59,8 % — от 21 до 65 лет и 14,1 % — в возрасте 65 лет и старше. Средний возраст населения — 38,2 лет. На каждые 100 женщин в Майами-Дейд приходилось 93,8 мужчин, при этом на 100 совершеннолетних женщин приходилось уже 91,0 мужчины сопоставимого возраста.

Из  домашнего хозяйства 69,5 % представляли собой семьи: 43,8 % совместно проживающих супружеских пар (19,1 % с детьми младше 18 лет); 18,8 % — женщины, проживающие без мужей и 6,9 % — мужчины, проживающие без жён. 30,5 % не имели семьи. В среднем домашнее хозяйство ведут 2,83 человека, а средний размер семьи — 3,33 человека. В одиночестве проживали 23,5 % населения, 8,4 % составляли одинокие пожилые люди (старше 65 лет).

В состав округа входит город Санни-Айлс-Бич (англ. Sunny Isles Beach), который получил прозвище Маленькая Москва в связи с большим количеством русских.

Экономика 
В 2016 году из  трудоспособных жителей старше 16 лет имели работу  человек. В 2014 году медианный доход на семью оценивался в  $, на домашнее хозяйство — в  $. Доход на душу населения —  $. 16,3 % от всего числа семей в Майами-Дейде и 19,9 % от всей численности населения находилось на момент переписи за чертой бедности.

Города-побратимы 
  Новый Тайбэй, Тайвань

Примечания 

Округа Флориды